Příjmení Rauch nosí tyto osobnosti:
 Alfred de Rauch (1887–???) – francouzský hokejista
 David Rauch – český dětský herec
 Doug Rauch (1950–1979) – americký baskytarista
 Edmund Rauch (1863–1923) – polský podnikatel a politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 František Rauch (1910–1996) – český pianista a pedagog
 Christian Daniel Rauch (1777–1857) – německý sochař
 Jamie Rauch – americký atlet
 Jon Rauch – americký baseballista
 Melissa Rauch (* 1980) – americká herečka a bavička
 Sibylle Rauch (* 1960) – německá pornoherečka

Externí odkazy